De UnitedHumans Award wordt sinds 2014 toegekend aan een persoon, vereniging of organisatie die wederzijds respect, oprechte vriendschap en gelijkwaardigheid uitdraagt. De winnaars worden gelauwerd om hun volharding, uitzonderlijke inspanning en maatschappelijke impact.

Winnaars
2014: Sidi Larbi Cherkaoui en Damien Jalet
2015: Marouane Fellaini en Abdellatif Fellaini
2016: Dirk Brossé and Jef Neve
2017: Greg Van Avermaet
2018: Prinses Claire, vertegenwoordigd door Laurent van België

Zie ook
Mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties

Belgische prijs